Шевская улица — название улиц в различных населённых пунктах Украины и Польши.

 Шевская улица — улица в Белостоке.
 Шевская улица — улица в Гуре-Кальварии.
 Шевская улица — улица в Дрогобыче.
 Шевская улица — улица во Львове.
 Шевская улица — улица в Новомосковске, Днепропетровская область.
 Шевская улица — улица в Слупске.

Источник: :Яндекс.Карты.